The Burning World bezeichnet:
 ein Roman von James Graham Ballard, deutsch als Welt in Flammen
 ein Album der Band Swans, siehe The Burning World (Album)